

Prénom 
Gyula est un prénom hongrois.

Étymologie 
Le prénom a pour origine le titre gyula, mais a ensuite été considéré comme équivalent au latin Julius, en français Jules. C'est ainsi que Jules Verne a été connu en Hongrie jusqu'à une époque récente sous le nom de Verne Gyula.

Toponyme 
 Gyula, ville de Hongrie.

Autre 
 Gyula, titre chez les premiers Magyars.

Voir aussi